Anadyr – rzeka w Rosji (Czukotka)
 Anadyr – miasto w Rosji